«Нефтохимик»:
 «Нефтохимик» — болгарский спортивный клуб из Бургаса (при Бургасском нефтехимическом комбинате (завод «Нефтохим»), ) и относящиеся к нему городские команды по разным вида спорта, а также название стадиона в Бургасе.

Команды 
 Футбол
 «Нефтохимик» — футбольный клуб, основанный в 1962 году. Претерпевал различные преобразования и перерождения. Названия и клубы-преемники, в разные годы причастные к истории «Нефтохимика»: Нафтекс (1986—2009), Нефтохимик 1986 (2009—2014, также «ПФК Нефтохимик 1962»), ПФК Бургас (2014—2015, после — «Нефтохимик Бургас 1962»).

 Волейбол, баскетбол
  — мужской волейбольный клуб. Основан в 2006 году.
  — женский баскетбольный клуб. Основан в 1993 году.
 Приобретались компанией «Лукойл» и носили название «Лукойл Нефтохимик». С сентября 2011 года носят название «Нефтохимик 2010».

Стадион 
 «Нефтохимик» — название стадиона «Лазур» в Бургасе до 2002 года (с 2002 по 2006 год — «Нафтех»).

См. также